M-130 steht für:

 Martin M-130, Verkehrsflugboot
 M-130 (Chiffriermaschine)
 M-130 (Michigan), ehemaliger Michigan Highway

M 130 steht für:

 M 130 (Schiff, 1918), Minensuchboot der Kaiserlichen Marine
 Mercedes-Benz M 130, Sechszylinder-Reihenmotor

m130 steht für:

 Palm m130, siehe Palm m100, Personal Digital Assistant

M130